Il singolare del torneo di tennis Open 13 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Marc Rosset che ha battuto in finale Jan Siemerink 6-2, 7-6 (7-1).

Teste di serie

  Ivan Lendl (secondo turno)
  Sergi Bruguera (quarti)
  Henrik Holm (semifinali)
  Amos Mansdorf (secondo turno)

 Arnaud Boetsch (quarti) 
 Marc Rosset (campione) 
 Jakob Hlasek (semifinali) 
 Jan Siemerink (finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open 13 1993
ATP Tour 1993